Sigurðardóttir ist ein isländischer Name.

Bedeutung  
Der Name ist ein Patronym und bedeutet Tochter des Sigurður. Die männliche Entsprechung ist Sigurðarson oder Sigurðsson.

Namensträgerinnen 
 Agnes M. Sigurðardóttir (* 1954), isländische Bischöfin
 Anna Gréta Sigurðardóttir (* 1994), isländischer Jazzmusikerin
 Ásta Sigurðardóttir (1930–1971), isländische Schriftstellerin und Illustratorin
 Fríða Á. Sigurðardóttir (1940–2010), isländische Literaturwissenschaftlerin, Bibliothekarin und Schriftstellerin
 Heiða Rún Sigurðardóttir, wirklicher Name von Heida Reed (* 1988), isländische Schauspielerin
 Högna Sigurðardóttir (1929–2017), isländische Architektin
 Ingibjörg Sigurðardóttir (* 1997), isländische Fußballspielerin
 Jakobína Sigurðardóttir (1918–1994), isländische Schriftstellerin
 Jóhanna Sigurðardóttir (* 1942), Premierministerin der Republik Island
 Lilja Sigurðardóttir (* 1972), isländische Autorin
 María Sólrún Sigurðardóttir (* 1965), isländische Regisseurin
 Sandra Sigurðardóttir (* 1986), isländische Fußballspielerin
 Steinunn Sigurðardóttir (* 1950), isländische Schriftstellerin
 Turið Sigurðardóttir (* 1946), färöische Literaturwissenschaftlerin, Autorin und Übersetzerin
 Vigdís Sigurðardóttir (* 1973), isländische Handballspielerin
 Yrsa Sigurðardóttir (* 1963), isländische Schriftstellerin

Einzelnachweise 

Patronym
Isländischer Personenname